Cet article présente les différentes campagnes européennes réalisées par le Dynamo Kiev depuis sa première participation à la Coupe des coupes en 1965, dont il atteint alors les quarts de finale.

Il découvre la Coupe des clubs champions deux ans après puis la Coupe UEFA en 1973.

Le Dynamo remporte la Coupe des coupes à deux reprises, d'abord en 1975 puis en 1986, ainsi que la Supercoupe de l'UEFA en 1975. Il échoue cependant à remporter l'édition 1986 de cette dernière compétition.

Résultats en compétitions européennes

Légende du tableau

Résultats 
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.

Bilan

Notes et références

Lien externe 
 Historique du Dynamo Kiev en compétitions européennes sur EU-Football.info.

Dynamo Kiev
Dynamo Kiev